Bratkovec je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Zagorska Sela, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 62 stanovnika te 22 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji